Шелдон () — многозначное понятие.

Фамилия

Кораблестроители 
 Фрэнсис Шелдон (1612—1692) — английский и шведский кораблестроитель.
 Чарльз Шелдон (1655—1739) — шведский кораблестроитель.

Другие 
 Шелдон, Гилберт (1598—1677) — архиепископ Кентерберийский.
 Шелдон, Джеки (1888—1941) — английский футболист.
 
 Шелдон, Джордж (1874—1907) — американский прыгун в воду, чемпион Олимпийских игр 1904.
 Шелдон, Лайонел (1828—1917) — американский политический деятель, губернатор территории Нью—Мексико (1881—1885).
 Шелдон, Льюис Пендлетон (1874—1960) — американский легкоатлет, старший брат Ричарда Шелдона.
 Шелдон, Ричард (1878—1935) — американский легкоатлет, младший брат Льюиса Шелдона.
 Шелдон, Рут (род. 1980) — английская шахматистка.
 Шелдон, Сидни (настоящее имя — Сидни Шехтель, 1917—2007) — американский писатель и сценарист.
 Шелдон, Уильям Герберт (1898—1977) — американский психолог и нумизмат, автор конституциональной теории темперамента и системы оценки сохранности монет.
 Шелдон, Эдвард (1886—1946) — американский драматург и сценарист.

Составные фамилии 
 Брэдли-Шелдон, Элис Хастингс (более известна под псевдонимом Джеймс Ти́птри-мла́дший; 1915—1987) — американская писательница.

Вымышленные персонажи 
 Шелдон Купер — эксцентричный физик из сериала «Теория Большого взрыва».
 Шелдон Планктон – антагонист из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Топонимы 
 Шелдон — населённый пункт (тауншип) в округе Хьюстон, Миннесота, США.
 Шелдон-Пойнт — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Нунам-Икуа (Аляска), США.

См. также